Агуа-Дульсе, Агуадульсе (, ) — испаноязычный топоним.

Топонимы 
Панама
  — район.
  — город.

США
  — поселение в Калифорнии.
  — поселение в Техасе, округ Нуэсес.
  — поселение в Техасе, округ Эль-Пасо.

Другие страны
 Агуа-Дульсе — город в Мексике.
 Агуадульсе — город в Испании.

Прочее 
  — индейское племя народности тимукуа.

См. также 
 Фрешуотер — «пресная вода» по-английски
 Битва при Агуа-Дульсе (Техас, 1836)